

События 

 Союз Гильдебранда с графом Апулии Робером Гвискаром. Папа Николай II провозглашает Робера герцогом Апулии и Калабрии. Начало борьбы норманнов с византийцами за Сицилию.
 В Риме утверждена коллегия кардиналов, в исключительное ведение которой перешла процедура избрания понтифика.
 Успешный поход Исаака Комнина на печенегов. Болезнь Комнина (ноябрь). Император объявил преемником полководца Константина Дуку, постригся в монахи и удалился в Студийский монастырь.
 Константин X Дука (1006—1067, 23.5) становится императором Византии. Из экономии урезал расходы на содержание войска.
 Вторжение сельджуков в Каппадокию и Сирию.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1059 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1059 году
 Михаил Кируларий
 Магистрос, Григор
 Михаил VI Стратиотик — византийский император

См. также